NL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Nizozemsko.
 ISO 639 oznaka za nizozemščino

Glej tudi 

Kratice